Вурна́рский райо́н () — административно-территориальная единица в Чувашской Республике России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Вурнарский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. —  муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Вурнары.

География 
Район расположен в центральной части Чувашской Республики. Площадь — 1 012,6 км², протяжённость в широтном и меридиананальном направлениях 35 км. Граничит на севере с Аликовским и Красноармейским, на востоке с Канашским, на юге с Ибресинским, на западе с Шумерлинским районами.
По территории района проходят железная дорога, соединяющая города: Москва (628 км), Казань (166 км), Чебоксары (145 км) и автомагистраль республиканского значения.

История 
В 1896 году несколькими верующими женщинами на территории ныне действующего Вурнарского сельскохозяйственного техникума была образована монашеская община, которая в честь матушки Александры, жены тогдашнего государя, была названа Александрийской женской общиной. Через год была открыта церковь, а в 1901 году община была преобразована в женский монастырь.
Вместе со всем обслуживающим персоналом в монастыре в то время проживало более 125 человек. Это было первое известное жилое поселение в границах нынешней территории посёлка.

Новый этап в развитие поселения начался в 1917 году с введением в эксплуатацию участка Арзамас — Шихраны(ныне Канаш) железной дороги Москва — Казань. Железнодорожная линия прошла и по нынешней территории посёлка. На расстоянии 628 км от Москвы и в двух километрах западнее Александрийского женского монастыря была построена новая станция Вурнары. Своё название она получила от небольшой речки Вурнарка, протекающей рядом.

5 сентября 1927 года, согласно принятому Президиумом ВЦИК постановлению «О районировании Чувашской АССР», в Чувашии было образовано 17 районов, вместо 4 уездов и 55 волостей. В числе районов был образован и Вурнарский, центром которого стала станция Вурнары.

26 октября 1938 г. — указом Президиума Верховного Совета РСФСР станция Вурнары была преобразована в рабочий поселок, что явилось важным фактором для дальнейшего развития района.

2 ноября 1956 года к Вурнарскому району были присоединены части территорий упразднённых Калининского и Шихазановского районов.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2010 года национальный состав района достаточно однороден, большинство населения — чуваши, русские проживают в пгт Вурнары и в сёлах Кольцовка, Буртасы и Калинино.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, район делится на 19 административно-территориальных единиц — 1 городское и 18 сельских поселений.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2022 гг. муниципальный район включал 19 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 18 сельских поселений, которые к 1 января 2023 года были упразднены и объединены в единый муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Вурнарском районе (муниципальном округе) расположено 102 населённых пункта:

Природа 
Вурнарский район находится в пределах Чувашского плато. Северо-восточная часть района холмистая, расчленённая небольшими реками и оврагами на ряд пологих увалов; юго-западная часть представлена холмистой равниной водноледникового происхождения. Полезными ископаемыми район небогат, имеются три месторождения глин, эксплуатируемые Вурнарским кирпичным заводом.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −12,9 °C, июля — +18,3 °C, абсолютный минимум достигал −44 °C, максимум 39,7 °C. За год выпадает 552 мм осадков.

Реки района небольшие. В северо-восточной части района на протяжении 43 км протекает Большой Цивиль с небольшими притоками, в юго-восточной части — Малый Цивиль на протяжении 28 км.

Почвы района разнообразные. На северо-востоке района расположены тёмно-серые лесные (25 % площади района), на западе и в центре — типичносерые лесные в сочетании со светло-серыми лесными почвами. По долинам рек Малого и Большого Цивилей встречаются дерново-среднеподзольные (10 %) и болотные; на юго-западе — песчаные почвы. На большей части территории района леса носят островной характер, на юго-западе встречаются более крупные лесные массивы. До 67 % лесов представлено дубравами с примесью ильма, липы, клёна, имеются липовые и берёзовые леса, на юге — смешанные хвойно-лиственные леса. Но основная территория района занята сельскохозяйственными землями.

Экономика 
Вурнарский район — аграрно-промышленный. В нём действует около двух десятков промышленных предприятий, половина которых размещена в Вурнарах. Крупнейшие предприятия — химический завод, маслозавод и мясокомбинат. В посёлке и в сельских поселениях осуществляется ремонт сельхозтехники и машин, а также перерабатывается сельскохозяйственная продукция.

Сельское хозяйство в районе — основная отрасль, к сельскохозяйственным угодьям относится 61,9 тыс. га. В общем объёме валовой продукции сельскохозяйственная продукция растениеводства составляет 57 %: выращивается зерно, картофель, овощи. Животноводство специализируется на мясо-молочном скотоводстве, развито также свиноводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство.

В целом объём производства промышленной продукции и услуг промышленного характера за 2007 год в районе составляет в действующих ценах на сумму 3264,4 тыс. рублей. Объём отгруженной продукции собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами за 2007 год составляет 2413,3 млн рублей. В отраслевой структуре выпуска продукции наибольший удельный вес занимает продукция химической промышленности 78 %. Это филиал ЗАО фирма «Август» и ОАО «Вурнарский завод смесевых препаратов», ими выпущено продукции на 2545,9 млн рублей.

Предприятия перерабатывающей промышленности в общем объёме производства по району занимают 15,8 %. Это ОАО «Вурнарский мясокомбинат» и ОАО «Вурнарский завод сухого и обезжиренного молока». Ими выпущено продукции на 515,7 млн рублей.

Вурнарский мясокомбинат 
«Вурнарский мясокомбинат» — один из крупнейших агрохолдингов чувашской республики; работает исключительно на местном сырьё. Имеет три свинокомплекса, в Вурнарском, Ибресинском, Красноармейском районах. АО «Вурнарский мясокомбинат» — предприятие, известное не только в Чувашии, но и за пределами своего региона. В 2007 году мясокомбинат отметил свой полувековой юбилей.

Вурнарский мясокомбинат был образован 24 октября 1957 года путём преобразования Вурнарского убойного пункта в мясокомбинат в связи с увеличением объёмов производства и пуском в эксплуатацию мясоперерабатывающего цеха.

В настоящее время АО «Вурнарский мясокомбинат» — это современный агрохолдинг. Предприятие занимается не только переработкой скота, выработкой мяса, производством колбасных и деликатесных продуктов, мясных консервов и полуфабрикатов, но и имеет свои животноводческие комплексы: 3 свинокомплекса и 1 комплекс крупного рогатого скота, сельскохозяйственные земли для производства зерна, кормов и возделывания картофеля. В составе АО «Вурнарский мясокомбинат» имеется фирменная сеть «Санар», насчитывающая более 80 торговых точек в городах и райцентрах Чувашской Республики. Мясокомбинат располагает парком специализированного транспорта для доставки продукции собственного производства как по Чувашии так и по России в целом.

Транспорт 
На территории района функционируют железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Протяжённость железной дороги «Москва —Казань», проходящей по району, составляет 28 км; автомобильных дорог — 170 км, в том числе с твёрдым покрытием — 167 км. Основные автомагистрали «Чебоксары—Вурнары—Ибреси»; «Шумерля—Калинино—Шихазаны».

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Чувашии

Ссылки 
 Вурнарский район Чувашской Республики